Basilisse est un nom féminin antique, porté par plusieurs personnalités :

 Sainte Basilisse, compagne d'Anastasie, matrones romaines, disciples des apôtres Pierre et Paul ; elles auraient été martyrisées en 68, mais leur existence n'est pas prouvée.
 Sainte Basilisse, épouse de saint Julien l'Hospitalier.